A competição Roland-Garros de 1962 - Simples masculino foi realizada entre os dias 21 de maio a 4 de junho de 1962 na capital da França, Paris.

Vencedor

Cabeças-de-chave
As esportistas cabeças-de-chave estão listadas abaixo. Rod Laver foi o campeão, ao lado dos demais tenistas, está indicada a etapa de sua eliminação.
{|
|valign=top|
  Rod Laver (Campeão)
  Roy Emerson (Finalista)
  Manuel Santana (Semifinal)
  Nicola Pietrangeli (Quartas de final)
  Neale Fraser (Semifinal)
  Whitney Reed (3ª rodada)
  Boro Jovanović (4ª rodada)
  Warren Jacques (2ª rodada)
|valign=top|
<ol start=9>
  Jan-Erik Lundquist ''(3ª rodada)</li>
  Ramanathan Krishnan (Quartas de final)
  Pierre Darmon (Quartas de final)
  Michael Sangster (2ª rodada)
  Ingo Buding (2ª rodada)
  Billy Knight (4ª rodada)
  Wilhelm Bungert (4ª rodada)
  Gordon Forbes (2ª rodada)
</ol>
|}
Partidas
Finais
 

PreliminaresChave 1Chave 2Chave 3Chave 4Chave 5Chave 6Chave 7Chave 8'''

Ligações externas 
 
 
 

S
Torneio de Roland Garros - Simples masculino